Курт Мюллер ():
 Мюллер, Курт (1903—1944) — немецкий антифашист.
 Мюллер, Курт Карл Фридрих (1865—1933) — немецкий историк и писатель, редактор.